JLD – codice aeroportuale IATA dell'eliporto Viarp, Landskrona, Svezia